Хлудов, Иван Алексеевич (1839 - июль 1868) - предприниматель, представитель купеческой династии Хлудовых.

Биография 
Родился в семье купца Алексея Ивановича Хлудова, в 1839 году.

Получив образование в Санкт-Петербургском Петропавловском училище, в 1857 году был отправлен в контору города Бремена, имевшую обширные торговые сношения со всеми странами света, Уже чрез два года был отправился в Англию, изучив там хлопковый рынок, решился завести прямые торговые сношения с Америкою. В 1860 году Хлудов изучил на месте производство хлопкаи заключил договора, но на первый раз потерпел убытки до 3 миллионов руб. Так как это был период войны южан и северян, Америки. в результате часть купленного хлопка была конфискована, а частью сожен.а самому Ивану Алексеевичу удалось получить свободу лишь после заступничества российского посольства. Стремясь вывести русскую торговлю из-под опеки иностранцев, Хлудов в 1862 г. открыл свою торговую контору на главном хлопковом рынке — в Ливерпуле. Вскоре в Средней Азии торговый дом братьев Хлудовых принял деятельное участие в среднеазиатской торговле, Хлудов, оставив Англию, отправился в Азию для изучения нового края и установления непосредственных торговых сношений с Востоком. Прибыв в Самарканд, он энергично принялся за дело, но заболев, скоропостижно умер 29-ти лет от роду.

Источники 
 
 «Москва», 1868 г., № 108, 109 (некролог).
 «Иллюстрированная газета», 1868 г., № 34 (некролог).
 «Всемирная иллюстрация», 1870 г., № 72.
 «Месяцеслов» на 1869 год, стр. 340.

Предприниматели России